El término Cereijo puede hacer referencia a:

 Cereijo (La Coruña), parroquia civil española del municipio de Vimianzo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Cereijo (Pontevedra), parroquia civil española del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.